Une piqûre peut désigner :
 Une piqûre d'insecte ;
 Une injection, une méthode d'administration médicamenteuse ;
 Une ponction, un moyen diagnostique ou de traitement.

Œuvre de fiction 
 Piqûres !!! (Shots!!!), troisième épisode de la saison 23 de South Park diffusé en 2019.